Степной — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Степного сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 14 километров по прямой на запад от районного центра села Ташла.

История 
Известно, что до 1956 года посёлок назывался хутором Калентьевым.

Население 
Постоянное население составляло 1248 человек в 2002 году (русские 58 %), 1170 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района